Александр Дмитриевич Зиновьев (16 (28) мая 1854, Копорье — 20 февраля 1931, Рим) — Санкт-Петербургский губернатор , шталмейстер, брат Лидии Зиновьевой-Аннибал.

Биография 
Происходил из дворянского рода Зиновьевых. Сын нарвского городского головы Дмитрия Васильевича Зиновьева (1822—1904) и Софии Александровны, урожд. Веймарн (1831—1903); внук екатерининского сенатора и мемуариста В. Н. Зиновьева.

Окончив Санкт-Петербургский университет, поступил рядовым, на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, в лейб-гвардии Конный полк. В 1880 году уволился с военной службы в чине гвардии поручика. С середины 1880-х годов непрерывно находится на выборных должностях корпоративного и местного самоуправления: депутат дворянства Петергофского уезда, земский гласный по Ямбургскому уезду, гласный Нарвской городской думы, губернский земский гласный, председательствующий (избран в 1894 году) Нарвской городской думы. В 1896 году назначен членом совета Дворянского земельного банка.

Был удостоен придворных званий камер-юнкера (1892) и «в должности шталмейстера» (1897).

В начале 1897 года избран санкт-петербургским губернским предводителем дворянства. Занимался исследованиями в области финансов, опубликовал записки «О мерах к облегчению положения заемщиков Государственного дворянского банка и по другим вопросам» и «О мерах обеспечения материальных интересов поместного дворянства» (1899). Владел фамильным имением «Гревова» в Копорье.

В 1903-11 губернатор, в 1907-10 главноначальствующий в С.-Петербургской губернии. Во время его управления городом построены Мало-Крестовский мост (1904), Училищный дом на Греческом пр. (1905), завершено строительство храма Воскресения Христова (1907), открыты 7 бесплатных городских читален.

В 1911—1917 годах — член Государственного совета, с 1914 года — главноуполномоченный Северного района Российского общества Красного креста.

В 1917—1918 годах дважды арестовывался Петроградской ЧК; выслан в Эстонию в 1918 году. В апреле 1920 года с семьей переехал в Англию.

Скончался в 1931 году в Риме. Похоронен на кладбище Тестаччо в одной могиле с поэтом Вячеславом Ивановым.

Семья 
Был женат на фрейлине баронессе Елизавете Николаевне Корф (1861—1913), дочери генерал-лейтенанта. Их сыновья:

 Александр (1880—1904), воспитанник Пажеского корпуса (1900), корнет лейб-гвардии Конного полка. В русско-японскую войну — сотник 2-го Читинского казачьего полка, убит 10 мая 1904 года в стычке близ перевала Хабалин. Похоронен в Копорье.
 Лев (1882—1958), член IV Государственной думы от Санкт-Петербургской губернии.
 Георгий (1885—1914), воспитанник Пажеского корпуса (1904), поручик лейб-гвардии Конного полка, убит в бою под Каушеном 6 августа 1914 года.
 Дмитрий (1887—1963), воспитанник Пажеского корпуса (1907), полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового полка. В эмиграции в Англии.
 Николай (1891—1911), воспитанник Пажеского корпуса (1910), подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии. Покончил жизнь самоубийством. Похоронен в Копорье.
 Андрей (1894—1967), воспитанник Пажеского корпуса (1914), штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, георгиевский кавалер. Участник Белого движения в составе Северо-Западной армии, ротмистр. В эмиграции в Англии, с 1933 года — в Швеции, секретарь отдела Союза пажей. В 1957 году переехал в США, умер в Вашингтоне.
 Михаил (1896—1937), воспитанник Пажеского корпуса (1914), штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка. Участник Белого движения в составе Северо-Западной армии. В эмиграции в Тунисе.

Награды 

 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1896)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1897)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1905)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1909)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1913)
 Высочайшая благодарность (1913)
 Орден Белого Орла (1917)
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память коронации императора Николая II»
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 г.»
 Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых»

Иностранные:
 французский Орден Почётного легиона, командорский крест (1904)
 шведский Орден Полярной звезды, большой крест (1908)
 гессенский Орден Филиппа Великодушного, командорский крест 1-й ст. (1908)

Источники 
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 370.
 Длуголенский Я. Н. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга, 1703—1917. СПб., 2001. С. 237.
 Бессонова А. М. Прадед Пушкина Ганнибал и его потомки: очерки, родословная роспись. — СПб.: Бельведер, 2003.
 Государственный совет Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 98.
 Придворный календарь на 1916. — Пг. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1916. — С.108.

Ссылки 
 Ирина Гуськова Панихида ﻿по врагу // Санкт-Петербургские ведомости

Выпускники школы Карла Мая
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Александр Дмитриевич
Офицеры Российской империи
Конногвардейцы
Санкт-Петербургские губернские предводители дворянства
Санкт-Петербургские губернаторы
Члены Государственного совета Российской империи
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Обладатели звания «в должности шталмейстера»
Действительные статские советники
Шталмейстеры (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Похороненные на кладбище Тестаччо